homo faber – pojęcie z antropologii.
 Homo Faber: relacja – powieść Maxa Frischa napisana w 1956 roku.
 Homo Faber – film z 1991 w reżyserii Volkera Schlöndorffa.